Antonio Da Ponte – ecclesiastico del XV secolo
Antonio da Ponte – architetto del XVI secolo
Antonio Da Ponte – politico della Repubblica di Venezia (1564-1632)